

Comuni francesi

 Bonneval – Alta Loira
 Bonneval – Eure-et-Loir
 Bonneval – Savoia
inoltre:

 Bonneval-sur-Arc
 Coussac-Bonneval

Altro
Claude Alexandre de Bonneval – generale francese